Nikolić (Николић) je jihoslovanské příjmení (patronymum od křestního jména Nikola). V Srbsku je třetím nejčastějším příjmením. Známými nositeli jsou:

 Aleksandar Nikolić (1924–2000), jugoslávský basketbalista
 Dragan Nikolić (1943–2016), srbský herec
 Filip Nikolic (1974–2009), francouzský zpěvák
 Maja Nikolićová (* 1975), srbská zpěvačka
 Milan Nikolić (* 1979), srbský harmonikář
 Milorad Nikolić (* 1984), srbský fotbalista
 Nemanja Nikolić, více osob
 Predrag Nikolić (* 1960), bosenský šachista
 Tomislav Nikolić (* 1952), srbský politik
 Vera Nikolićová (* 1948), jugoslávská atletka

Externí odkazy 
 

Srbská příjmení